George David Eduard Johan Hotz, een Nederlandse verzetsstrijder en militair.
F.B. Hotz, een Nederlands schrijver.
Annemarie Huber-Hotz, een Zwitserse politica en Bondskanselier van Zwitserland.
Hotze de Roos, een Nederlands jeugdboekenschrijver
Hotze Schuil, een Nederlands kaatser
Hotze de Roosprijs, een jaarlijkse prijs voor debuterende kinderboekenschrijvers